Ники́та Ме́льников:
 Мельников, Никита Васильевич (род. 1987) — российский борец греко-римского стиля, чемпион мира и Европы.
 Мельников, Никита Владиславович (род. 1999) — российский футболист, защитник.
 Мельников, Никита Михайлович (род. 1997) — российский футболист, нападающий.